Daddy’s Home () — шестой студийный альбом американской певицы и автора песен Энни Кларк, более известной как St. Vincent, вышедший 14 мая 2021 года на лейбле Loma Vista Recordings. Пластинка спродюсирована Кларк и Джеком Антоноффом, работавшим с певицей над её предыдущим альбомом Masseduction (2017). В поддержку Daddy’s Home были выпущены синглы  и «The Melting of the Sun». На запись альбома Кларк натолкнул выход из тюрьмы её отца, а также музыкальная сцена Нью-Йорка в первой половине 1970-х. Среди исполнителей, чьё творчество повлияло на стиль диска — Дэвид Боуи и Принс.

На 64-й церемонии «Грэмми» альбом был отмечен наградой в категории Лучший альтернативный альбом.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 82 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Сайт AnyDecentMusic? дал ему 8.5 из 10.

Итоговые списки критиков

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы США
Альбомы Loma Vista Recordings
Альбомы, спродюсированные Джеком Антоноффом